Der Coupe d’Europe 1996/97 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 39. Auflage fand vom 23. bis zum 25. Mai 1997 in Essen statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften.

Geschichte 
Die BF Horster-Eck 1959 gewannen auf heimischen Tischen zum dritten Mal den Coupe d’Europe vor dem BC Hilden 1935 und dem BSK Union Wien.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Essen

Ausscheidungsgruppe in Genf (26. und 27. April 1997) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Zoersel (26. und 27. April 1997) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Velbert (26. und 27. April 1997) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Lissabon (26. und 27. April 1997) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Wien (26. und 27. April 1997) 
Abschlusstabelle

Finalrunde in Essen

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 1996/97

Einzelnachweise 

1997
Coupe dEurope 1996/97

Billardturnier in Deutschland

Billardturnier in Essen